Старосырово — деревня в Новомосковском административном округе Москвы  (до 1 июля 2012 года в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Рязановское.

Население 
Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 58 человек (28 мужчин и 30 женщин). По данным на 2005 год, в деревне проживало 55 человек.

Расположение 
Деревня Старосырово расположена примерно в 6 км к северу от центра города Подольска. На северо-востоке граничит с городом Щербинка. Ближайшие сельские населённые пункты — деревня Молодцы и посёлок Знамя Октября.

Перспективы 
Планируется строительство нового железнодорожного вокзала Москвы.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Новомосковского административного округа